Початковий код — будь-який набір інструкцій або оголошень, написаних комп'ютерною мовою програмування у формі, що її може прочитати і модифікувати людина.
 Початковий код (фільм) — науково-фантастичний трилер.